Родриго Антонио Ломбардо Тоси (; 6 января 1983, Куритиба, Бразилия), более известный как Родриго Тоси () — бразильский футболист, нападающий брунейского клуба «Индера».

Карьера 
Родриго родился в Куритибе и начал свою карьеру в команде «Малутром» в 2002 году, предварительно играя за молодежную команду. В 2004 году Тоси отправился в Бруней и перешел в клуб ДПММ. Однако, уже через несколько месяцев он вернулся на родину, в клуб «Жоинвиль». Следующим клубом игрока стал «Ираклис» из Греции, а уже в июле 2008 года Тоси переехал в Швейцарию, в клуб «Ольтен». Позднее, в том же году он перешел в «Ксамакс». Всего за клуб в чемпионате провел 22 матча и забил 6 голов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Sambafoot

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Ж. Малуселли»
Игроки ФК ДПММ
Игроки ФК «Жоинвиль»
Игроки ФК «Ираклис»
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Лозанна»
Игроки ФК «Трактор» Тебриз
Игроки ФК «Эстегляль»
Игроки ФК «Парана»
Игроки ФК «Тампинс Роверс»
Игроки ФК «Персия Джакарта»
Игроки ФК «Лимерик»
Игроки ФК «Ванген-бай-Ольтен»